Houghton peut faire référence à :

Toponymes

Afrique du Sud
 Houghton Estate, mieux connu sous le nom de Houghton, banlieue riche de Johannesburg.

Australie
 lien|lang=en|trad=Houghton, South Australia|fr=Houghton (Australie).

États-Unis
 Houghton, une ville du  comté de Lee, en Iowa ;
 Dans le Michigan :
 Houghton, ville,
 Comté de Houghton,
 Lac Houghton (Michigan) ;
 Houghton Library (bibliothèque Houghton), dépôt principal de l'Université Harvard (Massachusetts) pour les livres précieux et les manuscrits ;
 Houghton, census-designated place située dans l’État de New York.

Royaume-Uni
 Houghton-le-Spring, ville anglaise intégrée à la cité de Sunderland,
 Houghton and Sunderland South (circonscription britannique) ;
 Houghton Regis, village et paroisse civile du Central Bedfordshire ;
 Houghton, village anglais situé dans le Cambridgeshire.

Patronyme 

 Brian Houghton Hodgson (1800-1894), ethnologue et un naturaliste britannique
 Bryan Houghton (1911-1992), prêtre catholique anglais
 Douglas Houghton (1898-1996), politicien travailliste britannique
 Douglass Houghton (1809–1845), géologue américain et maire de Detroit
 Frances Houghton (née en 1980), rameuse anglaise
 Jean Houghton (1486-1535), prêtre, martyr et saint catholique
 John T. Houghton (1931–2020), scientifique britannique
 Michael Houghton, médecin britannique, prix Nobel de médecine 2020
 Raquel Houghton (née en 1981), actrice et mannequin américaine
 Raymond James Houghton (né en 1962), ancien footballeur irlandais
 Sherman Otis Houghton (1828-1914), homme politique américain
 Stephanie Houghton (née en 1988), footballeuse anglaise

Voir aussi 
 Houghton Mifflin Harcourt, maison d'édition américaine